Il singolare del torneo di tennis Porsche Tennis Grand Prix 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Hana Mandlíková 6–2, 6–3.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (campionessa)
 Hana Mandlíková (finale)
 Pam Shriver (semifinali)
 Gabriela Sabatini (semifinali)

 Zina Garrison (quarti di finale)
 Stephanie Rehe (primo turno)
 Catarina Lindqvist (quarti di finale)
 Robin White (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Porsche Tennis Grand Prix 1986